Por constituição pode estar à procura de:
 Constituição, o conjunto de normas supremas do ordenamento jurídico de um país
 Constituição brasileira de 1988
 Constituição portuguesa

O nome é normalmente utilizado nos nomes de navios como homenagem às constituições dos países. É o caso de, por exemplo:
 F Constituição (F-42) - uma fragata da Marinha do Brasil;
 Barca Canhoneira Constituição
 Fragata Constituição (1825)

Desambiguação

cs:Konstituce
da:Konstitution
de:Konstitution (Begriffsklärung)
ja:コンスティチューション
pl:Konstytucja (ujednoznacznienie)
ru:Конституция (значения)
sk:Konštitúcia
sv:Konstitution